Le mot mastic peut désigner :
 mastic (gomme naturelle), une résine tirée du pistachier lentisque (l'arbre au mastic), utilisée comme chewing-gum et comme résine pour les vernis et médiums ;
 mastic (matériau), un matériau qui peut être utilisé en fixation ou collage ;
 mastic (couleur), la couleur gris clair, couleur de l'argile séchée ;
 mastic (imprimerie), une erreur de typographie.

Toponyme 

 Mastic, census-designated place américaine située dans l’État de New York.